észak-koreai labdarúgó, a 4.25 hátvédje.

További információk 
 

1991-ben született személyek
Észak-koreai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek